Česká Zbrojovka (in italiano Armeria Ceca), abbreviato anche in CZ o ČZ, è un nome commerciale utilizzato da diverse aziende produttrici di armi e a volte anche di veicoli della Repubblica Ceca:
 Arms Moravia
 Alfa-Proj
 Česká Zbrojovka Strakonice (produttore anche di motociclette)
 Česká Zbrojovka Uherský Brod
 Československá Státní Zbrojovka, (attuale Zbrojovka Brno, produttrice anche di autoveicoli)
 Zbrojovka Praga
 Zbrojovka Vsetín (ZVI)
 Česká Zbrojovka (fabbrica di armi)